Шона:
 Шона — народ, проживающий в Зимбабве.
 Шона — язык народности шона.
 Шона — имя.